Ras El Oued – comune dell'Algeria
 Ras El Oued – comune del Marocco